Варди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Варди, Герцель (более известен как Герцель Розенблюм; 1903—1991) — израильский журналист и политик.
 Варди, Давид (1893—1973) — российский и израильский актер.
 Варди, Джейми (род. 1987) — английский футболист, нападающий.

Топоним 
 Варди — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.
 Варди — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 См. также 
 Варда (значения)